Jagiellonia Białystok (uitspraak: , ong. jagiëlonia biauïstok ["g" als in zakdoek]) is een voetbalclub uit de stad Białystok in Polen. De club werd opgericht in 1920. Jagellonia promoveerde na het seizoen 2006/07 naar de hoogste voetbalcompetitie in Polen, de Ekstraklasa.

De clubkleuren zijn geel-rood.

Jagiellonia Białystok speelt in het Stadion Miejski, waarin Jagiellonia II Białystok voetbalt.

Erelijst 
 Pools kampioen
winnaar (×): 0
tweede (2×): 2016/17, 2017/18
 Winnaar Beker van Polen in 2009/10
 Finalist Beker van Polen in 1989, 2019
 Winnaar Poolse Supercup: 2010

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Jagiellonia Białystok

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 8.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Selectie seizoen 2018 
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2018

Spelers

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website van Jagiellonia Białystok (jagiellonia.pl)
 Onofficiële website van Jagiellonia Białystok (jagiellonia.net)
 Onofficiële website van Jagiellonia Białystok (jagiellonia.neostrada.pl)
 Onofficiële website van Jagiellonia Białystok (90minut.pl)
 Stadion (stadion.bialystok.pl)

Sport in Białystok
Białystok